FC Pjunik (Armeniska: Ֆուտբոլային Ակումբ Փյունիկ Երեւան), är en fotbollsklubb i Armenien, bildad 1992. Klubben spelar sina matcher på arenan Hanrapetakan Stadion i Jerevan.

Titlar 
 Armeniska fotbollsligan: 15
1992, 1995/1996, 1996/1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014/2015, 2021/22; 

 Armeniska cupen: 8
1995/1996, 2002, 2004, 2009, 2010, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015; 

 Armeniska supercupen: 9
1998, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2015;

Placering tidigare säsonger

Kända spelare 
 Edgar Manutjarjan
 Karlen Mkrttjian

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats  
 FC Pjunik på Facebook
 FC Pjunik på Twitter
 FC Pjunik på Soccerway
 Globalsportsarchive

Fotbollsklubbar i Armenien
Sport i Jerevan
Sportklubbar bildade 1992